Ковельський автобус — одна із автобусних систем Волинської області.

Маршрути

Міські маршрути

Посилання 
 
 

Автобусні системи України
Автобус